Кочетовка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
Белгородская область
 Кочетовка — село в Ивнянском районе.

Воронежская область
 Кочетовка — село в Хохольском районе.

Калужская область
 Кочетовка — деревня в Боровском районе.

Липецкая область
 Кочетовка — село в Лебедянском районе.
 Кочетовка — деревня в Добринском районе.
 Кочетовка — деревня в Долгоруковском районе.
 Кочетовка — деревня в Задонском районе.

Мордовия
 Кочетовка — село в Зубово-Полянском районе.
 Кочетовка — село в Инсарском районе.
 Кочетовка — деревня в Рузаевском районе.
 Кочетовка — деревня в Торбеевском районе.

Нижегородская область
 Кочетовка — деревня в Сеченовском районе.

Орловская область
 Кочетовка — деревня в Дмитровском районе.
 Кочетовка — деревня в Залегощенском районе.

Пензенская область
 Кочетовка — деревня в Тамалинском районе.
 Кочетовка — деревня в Никольском районе.
 Кочетовка — село в Каменском районе.

Ростовская область
 Кочетовка — хутор в Каменском районе.

Саратовская область
 Кочетовка — село в Аткарском районе.

Тамбовская область

 Кочетовка — село в Мичуринском районе.
 Кочетовка — село в Петровском районе.
 Кочетовка — село в Токарёвском районе.

Тульская область
 Кочетовка — деревня в Суворовском районе.

Ульяновская область
 Кочетовка — деревня в Николаевском районе.

Украина 
 Кочетовка — село в Зачепиловском районе Харьковской области.

Микрорайон 
 Кочетовка — микрорайон города Мичуринска Тамбовской области.

Железная дорога 
 Кочетовка I — станция Юго-Восточной железной дороги
 Кочетовка — локомотивное депо Юго-Восточной железной дороги

См. также 
 Кочетов
 Кочетовский
 Случай на станции Кочетовка